Wöhl ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Wöhl (1913–2008), österreichischer Biologe

Woehl ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Woehl, deutscher Orgelbauer und Restaurator für Musikinstrumente
 Waldemar Woehl (1902–1976), deutscher Herausgeber, Komponist, Musikpädagoge